Николаев, Геннадий:
 Николаев, Геннадий Васильевич (1935–2008) — инженер-физик, автор книг с альтернативными науке идеями фундаментальных законов природы;
 Николаев, Геннадий Николаевич (1938—2013) — советский пловец;
 Николаев, Геннадий Философович (род. 1932) — русский советский прозаик, писатель-фантаст, редактор, инженер.;